Coppa di Croazia 2017-2018 – torneo di calcio maschile
 Coppa di Croazia 2017-2018 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa di Croazia 2017-2018 – torneo di pallavolo maschile